On the Front Line è il quinto album della band Hardcore punk The Casualties.

Tracce

Formazione

Note

Collegamenti esterni